Rathmann ist der Familienname folgender Personen:

 August Rathmann (August Heinrich Karl Rathmann; 1895–1995), deutscher Jugendfunktionär, Manager und Autor 
 Birgit Gantz-Rathmann (* 1949), deutsche Juristin und Staatssekretärin
 Christian Rathmann (* 1970) deutscher Linguist
 Dick Rathmann (1924–2000), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 George B. Rathmann (1927–2012), US-amerikanischer Chemiker und Unternehmer
 Gustav-Adolf Rathmann (1932–2011), deutscher Fußballspieler
 Harald Rathmann, deutscher Schauspieler
 Harry Rathmann (1925–2012), deutscher Generalmajor
 Heinrich Rathmann (1750–1821), deutscher Pädagoge, Historiker und Pfarrer
 Hermann Rathmann (1585–1628), deutscher Theologe
 Jim Rathmann (1928–2011), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Lothar Rathmann (1927–2022), deutscher Historiker und Arabist
 Michael Rathmann (* 1968), deutscher Althistoriker
 Oswald Rathmann (Radsportler) (1891–1936), deutscher Radrennfahrer
 Oswald Rathmann (1901–1957), deutscher Schriftsteller
 Peggy Rathmann (* 1953), US-amerikanische Autorin und Illustratorin

Siehe auch:
 Ratmann
 Radmann